De' Bianchi – famiglia nobile italiana
 Vittorio Amedeo Ranuzzi de' Bianchi – cardinale italiano
 Arcangelo de' Bianchi – cardinale italiano
 Lorenzo Sassoli de Bianchi – imprenditore e filantropo italiano

Pagine correlate 
Bianchi